Vladimir Malachov (schaker) - Russische schaakgrootmeester
 Vladimir Malachov (burgemeester) - burgemeester van Krasno-oefimsk in Rusland
 Vladimir Malachov (ijshockeyer) - Russisch ijshockeyspeler
 Vladimir Malachov (danser) - Oekraïens balletdanser
 Vladimir Malachov (voetballer) - Russisch voetballer
 Vladimir Malachov (wielrenner) - Sovjet-Russisch wielrenner